
Termin -{NAM}- ima više značenja.

 Negativni alosterni modulator, ligand koji indirektno smanjuje aktivnost receptora 
 -{N}--acetilmuraminska kiselina, komponenta bakterijskog ćelijskog zida